

Зволень — місто в Зволенському повіті Мазовецького воєводства
 Зволень — гміна в Зволенському повіті Мазовецького воєводства
 Зволень — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства